С-25 (ЗРК)
 С-25 (НАР)